Dirty Talk – singolo dei Klein + M.B.O. del 1982
Dirty Talk – singolo di Wynter Gordon del 2010